Roschkowa (), weibliche Form des Familienname Roschkow folgender Personen:

 Ljubow Petrowna Roschkowa (* 1947), russische Abgeordneterin der Staatsduma
 Natalja Wladimirowna Roschkowa (* 1954), russische Schauspielerin und Sängerin 
 Marjana Wiktorowna Roschkowa (* 1999), russische Vloggerin und Sängerin unter dem Pseudonym „Marjana Ro“

 Auch Orte
 Roschkowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Roschkowa (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol

 Siehe auch
 Roschkow